Вуе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Вуе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Вуе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об

Інше 
 ВУЕ — «Велика українська енциклопедія».